Bahnhof Wiesloch steht für:
 Bahnhof Wiesloch-Walldorf, ehemals Wiesloch
 Bahnhof Wiesloch Stadt an der Bahnstrecke Wiesloch–Meckesheim/Waldangelloch